Willempolder (Noord-Beveland), een polder van Noord-Beveland
Willempolder c.a., een voormalig overkoepelend waterschap van Noord-Beveland 
Willempolder (Sint Philipsland), een polder van Sint Philipsland